Eisfall steht für:

 Gletscherbruch (auch Eisbruch), eine Spaltenzone in einem Gletscher
 einen gefrorenen Wasserfall